Maciej Gąsienica Giewont (ur. 1974 w Zakopanem) – polski rzeźbiarz, tokarz.

Z wykształcenia stolarz, uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem.
Toczeniem zajmuje się od połowy lat 90. W swoich pracach wykorzystuje naturalne walory drewna, które często postrzegane są jako wady: wszelkiego rodzaju ubytki, pęknięcia, sęki oraz oryginalny układ słojów i przebarwień. Prace Maćka Gąsienicy Giewonta znajdują się w posiadaniu prywatnych osób w Polsce, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech i USA.

Wystawy grupowe 
2018

Is Coral a Colour?, Design Blok, Praga
, Czechy, 

Is Coral a Colour?, Budapest Design Week, Budapeszt
, Węgry

Tekstura, Centrum Koneser, Warszawa, Polska

Niedoskonałość rzeczy, Gdynia Design Days
, Polska

2017

Polish Design in the Middle of, Kowno
, Litwa

2015:

From Sources to Inspiration: Ethnic Motifs in Polish Design. NAMOC, Beijing, China
Forest and Meadow, Wrocław, Polska
Polish Design, In the Middle of, Concordia Design, Poznań, Polska

2014

Forest and Meadow, Dania, Kopenhaga
Forest and Meadow, Sztokholm, Szwecja
Las i Łąka, Poznań, Poland
Materia Prima, Kłajpeda - Wilno - Kowno, Litwa
Polish Design, In the Middle of, Dutch Design Week, Eindhoven, Holandia

2013

Materia Prima, Munkeruphus, Dronningmolle, Dania
Forest and Meadow, Design Trade, Kopenhaga, Dania
The Tree, Lengyel Intézet, Budapeszt, Węgry
Drzewo, Lodz Design Festival, Łódź, Polska

2012
Design Embassies, Design Museum, Holon, Izrael
Tradycja z pasją, Zamek Cieszyn, Cieszyn, Polska
Reinterpretacje, Biała Podlaska, Polska
Projekt Drzewo, Miejska Galeria Sztuki, Zakopane, Polska
Unpolished - Young Design From Poland, Seul, Korea Południowa

2010
Materie Prima, Galeria BWA, Bielsko-Biała

2006
Fraktal Gallery, Bielsko-Biała

Bibliografia 
 https://web.archive.org/web/20140415165211/http://giewontstudio.pl/pl.htm
 https://web.archive.org/web/20130315073521/http://www.kochamwies.pl/eko/rzemioslo/13734-rozmowa-z-drewnem
 http://www.culture.pl/kalendarz-pelna-tresc/-/eo_event_asset_publisher/L6vx/content/unpolished-polski-design-w-korei
 http://www.zamekcieszyn.pl/pl/artykul/nowa-tradycja--rzemioslo-i-dizajn-266

Polscy rzeźbiarze
Polscy tokarze
Urodzeni w 1974
Ludzie urodzeni w Zakopanem